Ricaud (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Ricaud (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje